Александар Мирков (; 8 января 1996, Кикинда, СРЮ) — сербский футболист, полузащитник. В настоящее время выступает за «Войводину».

Карьера 
До 2018 года Мирков выступал за команду «Бечей» в первой лиге Сербии.

В середине лета 2018 года Александар перешёл в «Войводину». 28 июля дебютировал в составе красно-белых в матче против Земуна. Мирков вышел на поле на 87-й минуте, заменив Лазара Арсича.

Ссылки 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Бечей»